Bieg na 400 metrów kobiet – jedna z konkurencji biegowych rozegranych podczas halowych lekkoatletycznych mistrzostw Europy w hali Kombank Arena w Belgradzie. Tytułu mistrza sprzed dwóch lat nie broniła Ukrainka Natalija Pyhyda.

Rekordy 
Tabela prezentuje rekord świata, rekord Europy, rekord halowych mistrzostw Europy, najlepsze osiągnięcie na Starym Kontynencie, a także najlepszy rezultat na świecie w sezonie 2017 przed rozpoczęciem mistrzostw

Terminarz

Rezultaty

Eliminacje 
Rozegrano 6 biegów eliminacyjnych, do których przystąpiło 30 biegaczek. Awans do półfinału dawało zajęcie jednego z pierwszych dwóch miejsc w swoim biegu (Q). Skład półfinałów uzupełniło pięć zawodniczek z najlepszymi czasami wśród przegranych (q).

Półfinały 
Rozegrano 3 biegi półfinałowe, w których wystartowało 18 biegaczek. Awans do finału dawało zajęcie jednego z dwóch pierwszych miejsc w swoim biegu (Q).

Finał

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Bieg na 400 m kobiet